Яструбові (Accipitridae) — одна з двох головних родин ряду яструбоподібних (Falconiformes). До родини входять багато добре відомих птахів, як-от яструби, орли, орлани, канюки, луні і грифи.

Загальна характеристика 
Власне яструбові являють собою родину птахів різного розміру з сильними гачкуватими дзьобами та різною будовою тіла, що залежить від їх харчування. Ці птахи переважно живляться полюванням на жертви від комах до ссавців середнього розміру, багато представників поїдають падло, а кілька додають до своєї дієти й рослинну їжу. Родина містить багато денних хижих птахів. Члени цієї родини їдять рибу, ссавців, птахів, кажанів, безхребетних, падло й деякі фрукти. Вони гніздяться на скелях, на деревах, іноді на землі й відкладають від одного до дев'ять яєць. Фізичний розмір також дуже різний у межах цієї групи, з розмахом крил в діапазоні від 50 см до 3 м.

Поширення 
Яструбові поширені по всіх континентах окрім Антарктиди та більшості ізольованих островів. Вони мешкають в усіх великих типах середовищ проживання (сільськогосподарські, приміські й навіть деякі міські райони), за винятком найбільш північної арктичної тундри і сухих пустель. Деякі види є перелітними. Найбільша кількість видів зустрічається в лісах і рідколіссях. Вони знайдені від прибережних районів на рівні моря до вершин гір. Найбільша різноманітність видів зустрічається в тропічних регіонах. Багато видів гніздиться і спочиває на деревах.

Класифікація 
Внутрішня класифікація родини все ще залишається суперечливою. Зазвичай родина яструбових поділяється на від 2 до 14 підродин. Родина нараховує 61—63 родів, в Україні зустрічаються представники 13 родів:

 Підродина (Elaninae) — (8 видів)
 Рід Elanus Сірий шуліка, 4 види
 Рід Chelictinia
 Рід Gampsonyx
 Рід Elanoides
 Підродина Осоїдні (Perninae) — (близько 14 видів)
 Рід Aviceda
 Рід Henicopernis Осоїд-довгохвіст, включає 2 види
 Рід Pernis Осоїд, 3 види, в Україні 1 вид — осоїд
 Рід Leptodon
 Рід Chondrohierax
 Рід Machaerhamphus
 Підродина Грифні (Aegypiinae)
 Рід Sarcogyps
 Рід Aegypius Гриф, включає один вид гриф чорний
 Рід Torgos
 Рід Trigonoceps
 Рід Gyps Сип — в Україні 1 вид — сип білоголовий
 Рід Necrosyrtes Бурий стерв'ятник, включає один вид стерв'ятник бурий
 Підродина Gypaetinae
 Рід Neophron — включає один вид — Стерв'ятник
 Рід Gypohierax
 Рід Gypaetus — в Україні 1 вид — Ягнятник
 Рід Eutriorchis
 Підродина Канючні (Buteoninae) — (близько 100 видів, ймовірно, полі- або парафілетична)
 Рід Geranoaetus
 Рід Buteo Канюк (ймовірно, парафілетична, можливо включає Leucopternis (частково) та Parabuteo) — в Україні 3 види
 Рід Parabuteo Пустельний канюк, 2 види
 Рід Buteogallus (ймовірно, парафілетична, можливо включає Leucopternis (частково)
 Рід Busarellus
 Рід Leucopternis (ймовірно, поліфілетична)
 Рід Kaupifalco
 Рід Butastur
 Рід Harpyhaliaetus
 Рід Geranospiza
 Підродина Орлині (Aquilinae) — близько 20 видів
 Рід Spizaetus Орел-чубань, 10 видів
 Рід Lophaetus Довгочубий орел, 1 вид — орел довгочубий
 Рід Stephanoaetus Вінценосний орел, 1 вид — Орел вінценосний
 Рід Polemaetus Орел-боєць, 1 вид — орел-боєць
 Рід Hieraaetus Орел-карлик, в Україні 1 вид — Орел-карлик
 Рід Aquila Орел (парафілетичний) — в Україні 5 видів
 Рід Ictinaetus Чорний орел, 1 вид — орел чорний
 Підродина Лунні (Circinae) — (близько 16 видів)
 Рід Circus Лунь — в Україні 4 види
 Підродина Polyboroidinae
 Рід Polyboroides
 Підродина Шуличні (Milvinae) (близько 14 видів)
 Рід Harpagus
 Рід Ictinia
 Рід Rostrhamus Шуліка-слимакоїд, включає 1 вид — Шуліка-слимакоїд червоноокий
 Рід Helicolestes — формально включена до Rostrhamus
 Рід Haliastur
 Рід Milvus Шуліка — в Україні 2 види
 Рід Lophoictinia
 Рід Hamirostra
 Підродина Яструбині (Accipitrinae) (близько 55 видів)
 Рід Accipiter Яструб — в Україні 3 види
 Рід Urotriorchis
 Рід Erythrotriorchis
 Рід Megatriorchis
 Підродина Circaetinae (близько одного десятка видів)
 Рід Terathopius
 Рід Circaetus Змієїд — в Україні 1 вид — змієїд
 Рід Spilornis
 Рід Pithecophaga Філіппінська гарпія, 1 вид — гарпія філіппінська
 Підродина Haliaeetinae
 Рід Haliaeetus Орлан, 8 видів, в Україні 2 види
 Рід Ichthyophaga Орлан-рибалка, 2 види
 Підродина Harpiinae
 Рід Morphnus Гвіанська гарпія, 1 вид — гарпія гвіанська
 Рід Harpia Гарпія, 1 вид — гарпія велика
 Рід Harpyopsis Новогвінейська гарпія, 1 вид — гарпія новогвінейська
 Підродина Melieraxinae
 Рід Melierax (Micronisus)

Джерела 

 Kirschbaum, K. 2004. «Accipitridae» (On-line), Animal Diversity Web  

Родини птахів